Назарбаева — казахская фамилия; женская форма мужской фамилии . Известные носители:
 Назарбаева, Алия Нурсултановна (род. 1980) — общественный деятель Республики Казахстан. Младшая дочь Нурсултана Назарбаева.
 Назарбаева, Дарига Нурсултановна (род. 1963) — старшая дочь Н. Назарбаева.
 Кулибаева (Назарбаева), Динара Нурсултановна (род. 1967) — средняя дочь Н. Назарбаева.
 Назарбаева, Сара Алпысовна (род. 1941) — супруга Н. Назарбаева.